Куркова — русская и чешская () фамилия; женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Куркова, Бэлла Алексеевна (1935—2023) — советский и российский телевизионный деятель.
 Куркова, Каролина (род. 1984) — чешская топ-модель.
 Куркова, Катержина (в замужестве — Эммонс; род. 1983) — чешский стрелок из винтовки.
 Куркова, Мария Сергеевна (род. 1986) — российская актриса.
 Куркова, Равшана Бахрамовна (род. 1980) — российская актриса.